Paramount Theatre oder Paramount Theater ist der Name folgender Theater:

 Paramount Theatre (Edmonton), Alberta, Kanada
 Paramount Theatre (Los Angeles), Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Paramount Theatre (New Westminster), British Columbia, Kanada

im NRHP der Vereinigten Staaten gelistete Objekte:
 Paramount Theatre (418 N. Florence, Casa Grande, Arizona), ID-Nr. 85003687
 Paramount Theatre (420 N. Florence St., Casa Grande, Arizona), ID-Nr. 99001067
 Paramount Theatre (Illinois), ID-Nr. 80001371
 Paramount Theatre (Kalifornien) in Oakland, ID-Nr. 73000395
 Paramount Theatre (Kentucky), ID-Nr. 75000736
 Paramount Theatre (New York), ID-Nr. 02000136
 Paramount Theatre (Oregon), ID-Nr. 76001585
 Paramount Theatre (Texas), ID-Nr. 76002072
 Paramount Theatre (Washington) in Seattle, ID-Nr. 74001959

 Paramount Theater (Colorado), ID-Nr. 80000893
 Paramount Theater (Minnesota), ID-Nr. 86002906
 Paramount Theater (Texas), ID-Nr. 82001739

Siehe auch:
 Paramount Theater Building